Мерфи има више значења:
 Мерфи (Ајдахо)
 Мерфи (Мисури)
 Мерфи (Оклахома)
 Мерфи (Тексас)
 Мерфи (Северна Каролина)